Parbatipur kan syfta på följande platser:

Bangladesh 
 Parbatipur Upazila, underdistrikt
 Parbatipur, Rangpur Division, stad i Parbatipur Upazila

Indien 
 Parbatipur, Indien, ort i Västbengalen